Усса — гидроним в России и Белоруссии:

 Усса (приток Рессы) — река в Калужской области России
 Усса (приток Немана) — река в Белоруссии, в Дзержинском и Узденском районах Минской области, верхний приток Немана.
 Уса (приток Немана), также Усса — река в Белоруссии, в Воложинском и Столбцовском районах Минской области, а также в Новогрудненском районе Гродненской области, нижний приток Немана.

См. также 
 Уса